Název Lipovka může označovat:
 Lipovka (Deštná) – část města Deštná v okrese Jindřichův Hradec
 Lipovka (Rychnov nad Kněžnou) – část města Rychnov nad Kněžnou v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Lipovka (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Cheb
ve spojení pak
 Lipovka - Grado – přírodní rezervace u Labe v Káraném 
 řeka v Kaliningradské oblasti Ruska:
 Lipovka (Tumannaja) přítok řeky Tumannaja

Externí odkazy